Забитуй — название населённых пунктов в России:

 Забитуй — посёлок в Аларском районе Иркутской области.
 Забитуй — деревня в Черемховском районе Иркутской области.